Pliego ist der Name von
 Pliego (Murcia), eine Gemeinde in der Region Murcia, Spanien
 Río Pliego, ein Fluss in der Region Murcia, Spanien
 Ricardo Salinas Pliego, ein mexikanischer Unternehmer und Investor.